
Molekulska formula -{C15H19NO}- se može odnositi na:
 Pronetalol
 Furfenoreks